Paralepis är ett släkte av fiskar. Paralepis ingår i familjen laxtobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisfiskar
Paralepis